Boots and Saddles peut faire référence au titre de plusieurs œuvres :
 Boots and Saddles, un film muet américain de Francis Boggs, sorti en 1909 ;
 Boots and Saddles, un film américain réalisé par Joseph Kane, sorti en 1937.
 Boots and Saddles, une série télévisée américaine de Robert A. Cinader, diffusée à partir de 1957.